Hugo Nys (politicus) (1946), Belgisch politicus
 Hugo Nys (tennisser) (1991), Monegaskisch tennisser